Koninklijke Waterschei SV Thor Genk was een Belgische voetbalclub uit Genk. De club was opgericht in 1919 als Waterschei's Sport Vereeniging THOR, bij de KBVB aangesloten in 1925 en droeg stamnummer 553. De club zou in zijn geschiedenis in totaal 15 jaar in Eerste Klasse doorbrengen, namelijk een periode rond 1960 en een periode in de jaren 80. In 1988 fusioneerde Waterschei met KFC Winterslag tot KRC Genk. Het stamnummer 553 van Waterschei verdween, de fusieclub ging verder met het nummer 322 van Winterslag.

Geschiedenis 
In 1919 richtten arbeiders van de mijn van Waterschei de Waterschei's Sport Vereeniging Thor op. Thor stond officieel voor 'Tot Herstel Onzer Rechten', als aanklacht tegen de Franstalige overheersing in het mijnbestuur. De clubkleuren waren dan ook niet toevallig de Vlaamse kleuren geel en zwart. Onder druk van de Belgische Voetbalbond, die het clubmotto te politiek geladen vond, werd de betekenis van het letterwoord veranderd naar 'Tot Heil Onzer Ribbenkast'. De club werd in 1925 lid van de Belgische Voetbalbond (KBVB) (definitieve aansluiting op 9 januari 1926) en kreeg stamnummer 553 (21 december 1926) toegewezen.  In 1930 wijzigde men de naam in Waterschei Sport Vereeniging Thor, in 1946 naar Waterschei Sportvereniging Thor. In 1951 werd dit Koninklijke Waterschei SV Thor en uiteindelijk in 1962 Koninklijke Waterschei SV Thor Genk. Dit werd vaak kortweg Thor Waterschei genoemd. Eén van de medeoprichters was Lambert Hechtermans, die nadien nog jarenlang secretaris van de ploeg is geweest en ere-ondervoorzitter werd. Hij overleed in 1972. Zijn kleinzoon Guido Hechtermans heeft in de Duitse regionale liga bij Soest gevoetbald. Nadien nog  1 jaar bij Alemannia Aachen en zo terug naar België.

In 1954 bereikte Waterschei voor het eerst de hoogste voetbalafdeling. In 1956 degradeerde de ploeg even, maar werd in de Tweede Klasse direct kampioen, en speelde daarna nog 5 seizoenen in de Eerste Klasse. In 1961 zou de club weer degraderen naar de Tweede Klasse. Erger nog: in 1963 werd Thor door Tilleur van spelvervalsing beschuldigd (omkoping door Waterschei van een ex-speler die bij Tilleur speelde) en bestraft met degradatie naar de Derde Klasse, hoewel de club het daaropvolgende seizoen weer tot de Tweede Klasse opklom.In 1974 werd het kampioen in de Derde klasse en had het een reeks van 43 achtereenvolgende wedstrijden ongeslagen.Die reeks stopte in de topper op Tilleur FC met een 4-3 nederlaag.  
Na in 1976 en 1977 onder Albert Bers tweemaal de eindronde te spelen werd Waterschei in 1978 opnieuw kampioen in de Tweede Klasse met de nieuwe trainer Jef Vliers, en zette een sterke periode in. De club zou 8 seizoenen onafgebroken in de Eerste Klasse aantreden. De club won de Beker van België in 1980 en 1982. In 1980/81 en 1982/83 speelde Waterschei dan ook de Europese Beker voor Bekerwinnaars, waar het in 1983 na een memorabele wedstrijd thuis tegen Paris Saint-Germain de halve finale bereikte, maar verloor tegen de latere winnaar Aberdeen. In 1984 legt onderzoeksrechter Guy Bellemans een omkoopaffaire bloot, ook gekend als de Zaak-Bellemans. In de slotwedstrijd van het seizoen '81-'82 stak Standard Liège alle spelers van Waterschei 30.000 frank toe om hun kansen niet voluit te verdedigen. De zaak was voor de voetbalbond verjaard en dus kon Standard niet met degradatie bestraft worden. Voorzitter Roger Petit werd van de bondslijsten geschrapt, trainer Raymond Goethals en een aantal internationals werden voor maanden geschorst.
In 1986 degradeerde de ploeg opnieuw naar de Tweede Klasse, twee jaar later, in 1988, fuseerde Waterschei met FC Winterslag. Het stamnummer 553 van Waterschei en de benamingen van beide clubs verdwenen, de nieuwe club ging verder als KRC Genk met het nummer 322 van Winterslag.Dat zijn thuiswedstrijden speelt op de plek waar Thor speelde.

Erelijst 

Beker van België
winnaar (2): 1980, 1982
finalist (1): 1955

Trofee Jules Pappaert
 winnaar (3): 1964, 1973, 1974

Resultaten

Waterschei in Europa 

Uitslagen vanuit gezichtspunt Waterschei SV Thor

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 19.0'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien België
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende oud-spelers 
 Mathieu Bollen
 Lei Clijsters
 Aimé Coenen
 Léon Dolmans
 Alfons Dresen
 Jean Dullers
 Marc Emmers
 Jos Heyligen
 Pier Janssen
 Roland Janssen
 Adrie van Kraaij
 Dirk Medved
 Albert Millen
 Klaus Pudelko
 Leon Ritzen
 Horst Schlierer
 Eddy Voordeckers

Zie ook 
 KRC Genk

Voetbalclub in Genk
KRC Genk
Voormalige Vlaamse voetbalclub